Льодяна́ кі́рка — шар льоду, що утворюється на поверхні ґрунту чи на деякій глибині під поверхнею, на сніговому покриві, на різних предметах в умовах чергування відлиг та морозів, за участі сонячної радіації, або туманів у холодні пори року.

Класифікація 
Розрізняють два види льодяних кірок:
 притерта — шар льоду на поверхні ґрунту. Може сягати 20 см товщини. Найнебезпечніша для рослин і тварин.
 наст (висяча);— шар льоду на поверхні снігового покриву. Така льодова кірка стає основною причиною весняної загибелі озимих культур, особливо пшениці та ріпаку. Під прозорою льодовою кіркою утворюється парниковий ефект, прискорюються процеси обміну речовин в клітинах рослин, але через нестачу кисню відбувається так зване «випрівання».

Аграрне виробництво 
Льодяна кірка може призвести до пошкодження або загибелі озимих сільськогосподарських культур, багаторічних трав, через те, що утворення криги навколо вузла кущіння може призводити до механічного пошкодження рослин. Також несприятливі умови для рослин явище льодяної кірки утворює через випирання. Ґрунт під час замерзання у зв'язку з утворенням у ньому льоду розширюється в об'ємі і, здуваючись, захоплює із собою рослини. Під час відлиги і перетворення кристалів льоду на воду ґрунт зменшується в об'ємі й осідає, а рослини лишаються немов би висмикнутими з нього, з оголеними вузлами кущіння й обірваними корінцями. Крижана кірка на рослинах створює несприятливі умови для випасу тварин в районах відгінного тваринництва.

Для запобігання шкідливих наслідків явища проводять снігозатримання (під товщею снігу кірка не така небезпечна для рослин), посипають наст перегноєм, торфом, золою, мінеральними добривами для прискорення танення льоду. Для знищення льодової кірки застосовують зубчасті котки, важкі борони тощо. Для попередження випрівання необхідно восени, тижні за два до морозів, підкошувати інтенсивно вегетуючу зелену масу.

Література 
  Ледяная корка // Велика радянська енциклопедія. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.
  Сельско-хозяйственный энциклопедический словарь. / Главный редактор: В. К. Месяц. — М.: Советская энциклопедия, 1989.

Метеорологія
Сільське господарство